Старково – название населённых пунктов в Польше и в России

Польша 
:
 Старково – село в Поморском воеводстве, в Бытувском повяте (гмина Тшебелино).
 Старково – село в Поморском воеводстве, в Слупском повяте (гмина Устка).
 Старково – село в Великопольском воеводстве, в Вольштынском повяте (гмина Пшемент).

Россия 
 Старково — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области;
 Старково — деревня в Киржачском районе Владимирской области;
 Старково — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области;
 Старково — посёлок при станции в Юрьев-Польском районе Владимирской области;
 Старково — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области;
 Старково — железнодорожная платформа в селе Старково;
 Старково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области;
 Старково — деревня в Сокольском районе Вологодской области;
 Старково — деревня в Шарьинском районе Костромской области;
 Старково — село в Октябрьском районе Курской области;
 Старково — деревня в Волховском районе Ленинградской области;
 Старково — деревня в Раменском районе Московской области;
 Старково — деревня в Талдомском районе Московской области;
 Старково — деревня в Володарском районе Нижегородской области;
 Старково — деревня в Крестецком районе Новгородской области;
 Старково — деревня в Берёзовском районе Пермского края;
 Старково — деревня в Сивинском районе Пермского края;
 Старково — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области;
 Старково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области;
 Старково — деревня в Андреапольском районе Тверской области;
 Старково — деревня в Калининском районе Тверской области;
 Старково — деревня в Старицком районе Тверской области;
 Старково — деревня в Большесельском районе Ярославской области;
 Старково — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области;
 Старково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

См. также 
 Старков — русская фамилия.